Box steht für:
 Box (2015), rumänisch-deutsch-französischer Film von Florin Șerban
 Box (Zeitschrift), eine Zeitschrift für Schwule
 Mailbox (Computer)
 Lautsprecherbox
 Boxkamera
 Boxset
 Lootbox, eine virtuelle Kiste in Computerspielen, die eine zufällige Sammlung von Objekten enthält
 allgemein einen quader- oder würfelförmigen Behälter
 Paketbox, ein öffentlicher Behälter zur Aufgabe von Päckchen und Paketen
 ein Abteil in einem Stall
 eine Einrichtung an der Rennstrecke im Motorsport, siehe Boxengasse
 einen Bootsplatz an einem Schwimmsteg
  (Mathematik), ein Zeichen in der Modallogik
 Box (Firma), eine Firma in Redwood City, Kalifornien, die „Cloud“-Speicher und andere Internet-Dienste anbietet.
 Brubaker Box, ein Automodell, siehe Brubaker (Automarke)

Ortschaften:
 Box (Wiltshire), ein Ort in England
 Box (Gloucestershire), ein Ort in Gloucestershire, England
 Box (Asturien), ein Ort in Asturien, Spanien

Box ist der Familienname folgender Personen
 Ana Perez Box (* 1995), spanische Judoka
 Betty Box (1915–1999), britische Filmproduzentin
 C. J. Box (* 1958), US-amerikanischer Schriftsteller
 Emma Box (* 1991), australische Triathletin
 Euel Box (1928–2017), US-amerikanischer Komponist und Songwriter
 George Box (1919–2013), US-amerikanischer Statistiker
 Janet M. Box-Steffensmeier (* 1965), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Jason Box (* 1970), US-amerikanischer Klimawissenschaftler
 Jens-Peter Box (* 1956), deutscher Fußballspieler
 John Box (1920–2005), britischer Szenenbildner
 John C. Box (1871–1941), US-amerikanischer Politiker
 Kenneth Box (* 1930), britischer Leichtathlet
 Mick Box (* 1947), britischer Gitarrist
 Muriel Box (1905–1991), britische Drehbuchautorin und Regisseurin
 Steve Box (* 1967), britischer Animator und Filmregisseur
 Sydney Box (1907–1983), britischer Filmproduzent und Drehbuchautor

BOX steht für:
 Aerologic (ICAO-Code), deutsche Frachtfluggesellschaft

Siehe auch:
 Bogs, Boggs
 Box Elder, Box Lake, Box Springs
 The Box, Magic Box

Abkürzung